Молодцы — деревня в Новомосковском административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Рязановское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 63 человека (25 мужчин и 38 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 59 человек.

Расположение 
Деревня Молодцы расположена у западной границы города Щербинка. Примерно в 2 км к северо-востоку от деревни расположена станция Щербинка Курского направления МЖД.

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа